«Synthesis» — четвертий студійний альбом американського рок-гурту Evanescence. В США вийшов 10 листопада 2017 року.

Список пісень

Персонал 

Evanescence
 Емі Лі – піаніно, виробництво, вокали
 Тім МакКорд – бас-гітара, синтезація
 Вілл Гант – ударна установка
 Трой МакЛавгорн – електрогітара
 Джен Маджура – ритм-гітара, терменвокс

Додатковий персонал
 P. R. Brown – ілюстрації, дизайн, фотографії
 David Campbell – диригентування, оркестровка
 Will B. Hunt – інженерія, виробництво, програмування, синтезація
 Emily Lazar – мастеринг
 Ethan Mates – інженерія 
 Ліндсі Стерлінг – скрипка 
 Damian Taylor – міксинг

Чарти

Примітки 

Альбоми Evanescence
Альбоми BMG Rights Management
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми